«Вот такая музыка» — художественный фильм, снятый в 1981 году кинорежиссёром Ольгердом Воронцовым.

Сюжет 

Выпускница музыкально-педагогического училища по классу аккордеона, певица Людмила, приезжает по распределению в село Горбачи Нечерноземья на должность заведующей клубом. По пути от речного причала её подвозит молодой водитель, оказавшийся председателем колхоза. В колхозе делают всё возможное, чтобы удержать молодую специалистку: предоставляют обустроенную комнату, подключают телефон, устанавливают цветной телевизор, дарят аккордеон. Хотя скептически относящаяся ко всему деревенскому Людмила Васильевна поставила себе цель побыстрее вернуться в город, молодой и недавно разведённый  председатель колхоза не собирается отпускать её раньше трёхлетнего срока и при этом влюбляется в неё. Постепенно вживаясь в местный быт, проникаясь заботами жителей и ощущая возникшее ответное чувство к председателю, Людмила начинает колебаться в своём желании уехать обратно.

В ролях 
 Ирэна Дубровская — Люся, она же Людмила Васильевна Беляева (в титрах — Ирэна Кокрятская)
 Борис Невзоров — Степан Андреевич Казарин, председатель колхоза
 Вера Титова — тётя Нюра, мама Павла
 Евгений Шутов — Денис Трофимович Дитятин, член правления колхоза
 Семён Морозов — Павел, моряк, сын тёти Нюры
 Алексей Кожевников — Коробов Ю. Ю., школьный преподаватель литературы
 Галина Гудова — Дуся, невеста Кравцова
 Ольга Лебзак — бабка Мария
 Константин Адашевский — дед Максим
 Георгий Антонов — Сергей Кравцов, ветеринар
 Виктор Ильичёв — Федя, киномеханик
 Юрий Медведев — Иван Дмитриевич
 Ирина Мурзаева — Анисья Петровна, уборщица
 Слава Хованов — Венька, гармонист
 Любовь Тищенко — в эпизоде

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Борис Шустров
 Постановщик — Ольгерд Воронцов
 Главный оператор — Борис Шапиро
 Автор музыки — Георгий Портнов
 Художник-постановщик — Владимир Хотиненко
 Автор текстов к песням — Глеб Горбовский

Фильмы СССР 1981 года
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1981 года
Музыкальные фильмы СССР
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы Свердловской киностудии